Automobilisme: Circuit automobilístic, ruta o pista dissenyada per a la competència d'automòbils
 Motociclisme: Circuit motociclista, ruta o pista dissenyada per a la competència de motocicletes
 Enginyeria:
 Circuit hidràulic, conjunt d'elements pel qual circula un fluid
 Circuit elèctric, sèrie d'elements elèctrics o electrònics interconnectats a través de conductors en un o més bucles tancats
 Circuit en sèrie
 Circuit en paral·lel
 Circuit magnètic, camí tancat pel qual passa el flux magnètic,
 Circuit tancat de televisió, tecnologia de vídeo dissenyada per supervisar una varietat d'ambients i activitats
 Circuit imprès, quan els conductors estan formats per làmines de material conductor dipositat sobre una placa aïllant
 Circuit integrat, pastilla o xip on es troba en components electrònics necessaris per a realitzar una funció
 Miscel·lània:
 Circuit de commutació, representació gràfica d'operacions lògiques
 Circuit Festival